Епархия Сейлина () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сейлин, США. Епархия Сейлина входит в митрополию Канзас-Сити в Канзасе. Кафедральным собором епархии Сейлина является собор Святейшего Сердца Иисуса.

История 
12 августа 1887 года Святой Престол учредил епархию Конкордии, выделив её из епархии Ливансворта (сегодня — архиепархия Канзас-Сити). 

23 декабря 1944 года епархия Конкордия была переименована в епархию Сейлина.

Ординарии епархии 
 епископ Richard Scannell (9.08.1887 — 30.01.1891);
 епископ John Francis Cunningham (14.05.1898 — 23.06.1919);
 епископ Francis Joseph Tief (16.12.1920 — 11.06.1938);
 епископ Francis Agustine Thill (24.08.1938 — 21.05.1957);
 епископ Frederick William Freking (10.10.1957 — 30.12.1964);
 епископ Cyril John Vogel (14.04.1965 — 4.10.1979);
 епископ Daniel William Kucera (5.03.1980 — 20.12.1983);
 епископ George Kinzie Fitzsimons (28.03.1984 — 21.10.2004);
 епископ Paul Stagg Coakley (21.10.2004 — 16.12.2010);
 епископ Edward John Weisenburger (6.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Канзасе